Ашрафи:
 Ашрафи, Мукадамма (1936-2013) — таджикский медиевист и искусствовед.
 Ашрафи, Мухтар Ашрафович — узбекский советский композитор, дирижёр, педагог.
 Ашрафи — нефтегазовое месторождение.
  — золотая монета, которую чеканили в мусульманских монархиях Ближнего Востока, Средней и Южной Азии.